Adolphe Garrigou (1802-1893) – industriale politico, giornalista e scrittore francese
 Félix Garrigou (1835-1920) – idrologo e medico francese.
 Gustave Garrigou (1884-1963) – ciclista su strada francese
 Réginald Garrigou-Lagrange (1877-1964) – teologo domenicano francese